Crystal City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Crystal City (Missouri)
 Crystal City (Texas)